Tschernyschow(a) oder Tschernyschew(a) (russisch  oder ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexejewitsch Tschernyschow (* 1968), russischer Fußballspieler und -trainer
 Arkadi Iwanowitsch Tschernyschow (1914–1992), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Anatoljewitsch Tschernyschow (* 1975), russischer Schwimmer
 Feodossi Nikolajewitsch Tschernyschow (1856–1914), russischer Geologe
 Ilja Tschernyschow (* 1985), kasachischer Radrennfahrer
 Iwan Grigorjewitsch Tschernyschow (1726–1797), russischer Diplomat und Modernisierer der russischen Flotte
 Jewgeni Wassiljewitsch Tschernyschow (* 1947), sowjetischer Handballer
 Konstantin Walerjewitsch Tschernyschow (* 1967), russischer Schachspieler
 Ljudmila Georgijewna Tschernyschowa (* 1952), sowjetische Volleyballspielerin
 Maryna Tschernyschowa (* 1999), ukrainische Tennisspielerin
 Nadeschda Petrowna Tschernyschowa (* 1951), sowjetische Ruderin
 Pjotr Grigorjewitsch Tschernyschow (1712–1773), russischer Diplomat
 Polina Iljinitschna Tschernyschowa (* 1993), russische Schauspielerin

 Sergei Jegorowitsch Tschernyschow (1881–1963), russisch-sowjetischer Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Wassili Iljitsch Tschernyschow (1867–1949), russischer Linguist
 Wenera Michailowna Tschernyschowa (* 1954), sowjetische Biathletin
 Witali Sergejewitsch Tschernyschew (* 1981), weißrussischer Biathlet
 Wladimir Fjodorowitsch Tschernyschow (* 1948), sowjetischer Boxer
 Wjatscheslaw Tschernyschow (* 1937), sowjetischer Wasserspringer